Burlingham steht für:
 Burlingham (New York), Unincorporated Community in Sullivan County (New York), New York
 Burlingham (Ohio), Unincorporated Community in Meigs County (Ohio), Ohio

 H. V. Burlingham Ltd, englischer Aufbauhersteller für Omnibusse, der 1960 von Duple Coachbuilders übernommen wurde

Burlingham ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothy Tiffany Burlingham (1891–1979), US-amerikanische Kinderpsychoanalytikerin und Pädagogin
 Edward Burlingham (* 1951), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gertrude Simmons Burlingham (1872–1952), US-amerikanische Pilzkundlerin

Siehe auch:
 Burlingame